Indigofera, een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae)
Indigo (kleur), een kleur tussen blauw en violet
Indigo (kleurstof), een blauw pigment
Indigokarmijn, een kleurstof en voedingsadditief
IndiGo, een Indiase luchtvaartmaatschappij
Indigo NV, een onderneming naar Nederlands recht, gevestigd te Maastricht en in 2003 overgenomen door Hewlett-Packard
Parkeerbedrijf Indigo, een parkeerbedrijf met zetel in Puteaux en actief in zestien landen
Indigo Records, een Europees platenlabel
Indigo (film), een Amerikaanse film uit 2003 van Stephen Simon
Indigo, pseudoniem van een Amerikaanse actrice
Indigokinderen, kinderen die volgens Nancy Anne Tappe bijzondere kenmerken of bekwaamheden zouden bezitten